Nemere nome e cognome ungherese:

 István Nemere
 Zoltán Nemere